Anais, plural relativo ao ânus
 Anais (história)
 Anais (Tácito)
 Anais (povo)
 Anais ou actas (reunião académica)

Pessoas 
Anaís
Anaïs Nin
Marjorie Anaïs Housepian Dobkin

Geografia 
Anais (Ponte de Lima) — Portugal
Anais (Charente) — França 
Anais (Charente-Maritime) — França

História 

 Anais de Inisfallen
 Anais de Quedlimburgo
 Anais do Museu Paulista
 Anais de Lund
 Anais de Senaqueribe
 Anais de Tigernach
 Anais de Ulster

Desambiguações de topônimos